Vĩnh Hậu (An Giang)
 Vĩnh Hậu (Bạc Liêu)